La Royal Navy britannica ha avuto undici navi con il nome di HMS Aurora o HMS Aurore:

 – nave di quinta classe da 32 cannoni, ex fregata francese Abenakise catturata nel 1757 e demolita nel 1763.
 – nave di quinta classe da 32 cannoni, varata nel 1766 e perduta per incendio nel 1770.
 – nave di sesta classe da 28 cannoni, varata nel 1777 e venduta per la demolizione nel 1814.
 – nave di quinta classe da 32 cannoni, catturata ai francesi nel 1793 e radiata dal servizio nel 1803. 
 – sloop da 14 cannoni varato nel 1809 e catturato dai francesi l'anno seguente
 – nave di quinta classe da 38 cannoni,ex fregata francese Clorinde catturata nel 1814 e demolita nel 1851.
 – pirofregata in legno varata nel 1861 e demolita nel 1881.
 – incrociatore corazzato della classe Orlando, varato nel 1887 e venduto per la demolizione nel 1907.
 – incrociatore leggero della classe Arethusa del 1913, varato nel 1913, ceduto alla Royal Canadian Navy nel 1920 e demolito nel 1927.
 – incrociatore leggero della classe Arethusa del 1934, varato nel 1936, venduto alla Cina nel 1948, demolito nel 1960.
 – fregata della classe Leander, varata nel 1962 e demolita nel 1990.